Dayak peut faire référence à :

Un nom de famille notamment porté par :
 Mano Dayak (1950–1995), une personnalité touarègue du Niger ;
 Troy Dayak (né en 1971), un joueur de soccer américain.

Un terme générique qui désigne différents peuples d'Asie du Sud-Est :
 Dayak.

Notes et références 

Homonymie de patronyme